Трэ́йси Флёри (, урожд. Трэ́йси Хо́рган, ; ) — канадская кёрлингистка.

Играет на позиции четвёртого. Скип своей команды.

Достижения 
 Канадский олимпийский отбор по кёрлингу: серебро (2021).
 Кубок Канады по кёрлингу: серебро (2019)

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
В семье Хорганов Трэйси не единственная, кто занимается кёрлингом на профессиональном уровне — двое её братьев, Tanner Horgan и Jacob Horgan успешно выступают на юниорском уровне, выиграв одну бронзовую и две серебряные медали на чемпионатах Канады среди юниоров; Jacob также становился чемпионом Канады среди игроков до 18 лет (U18). Её старшая сестра Дженнифер Хорган () играла с Трэйси в одной команде много лет.

В 2015 Трэйси вышла замуж, сменила фамилию; муж Брент Флёри ().

Примечания

Ссылки 
 Tracy Fleury – Curling Canada Stats Archive
 Профиль на сайте Curling World Cup
 Страница команды Трэйси Флёри (Team Tracy Fleury) на сайте Grand Slam of Curling
 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Канады